But Beautiful (chanson)
 But Beautiful (album)